Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kluczyński – polski robotnik, powstaniec wielkopolski
 Marek Kluczyński – polski polityk i menedżer
 Stefan Kluczyński – polski inżynier i wojskowy
 Tomasz Kluczyński – polski lekkoatleta
 Wacław Kluczyński – polski wojskowy
 Wincenty Kluczyński – katolicki duchowny